Ла-Серольера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Арагон.  Занимает площадь  км². Население — 113 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 CAI Aragón-Cerollera
 Foro de La Cerollera

Муниципалитеты Теруэля